Колядко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колядко, Виктор Андреевич (род. 1957) — советский футболист и российский футбольный тренер.
 Колядко, Иван Николаевич (род. 1952) — преподаватель юридического факультета БГУ.
 Колядко, Михаил Владимирович (род. 1988) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Городея».
 Колядко, Татьяна Ивановна — белорусский государственный деятель. См. также 
 Колядки — календарные обрядовые песни, исполняемые преимущественно в святочный период.